Sandgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Sandgrund, Malax, Österbotten, 
 Sandgrund, Närpes, Österbotten,

Sverige

 Sandgrund, Karlstad, Värmland,

Se även
Sandgrundet
Sandgrunden
Sandgrynnan